Hockeyploeg van de Sovjet-Unie (mannen)
 Hockeyploeg van de Sovjet-Unie (vrouwen)